

Подгоріє — село в Софійській області; входить до складу общини Костенець.

Подгоріє — село в окрузі Банська Штявниця Банськобистрицького краю.
 Подгоріє — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.

Див. також 
 Подгор'є